Geografia
 Illa situada a la costa de l'Equador; vegeu La Tolita (Equador).
 Història precolombina:
 Cultura precolombina de l'actual Equador; vegeu cultura La Tolita.